Плоскуша:

 Плоскуша — одно из названий морской камбалы.
 Плоскуша (приток Битюга) — река в России, протекает в Тамбовской области. 
 Плоскуша (приток Матыры) — река в России, протекает в Тамбовской области.